Lockhart (Alabama)
 Lockhart (Carolina del Sud)
 Lockhart (Florida)
 Lockhart (Texas)
 Guillermo Lockhart